Marinus ist ein männlicher Vorname lateinischen Ursprunges.

Herkunft und Bedeutung 
Marinus bedeutet „Der aus dem Meer stammende“ oder ist eine Variante von Marius.

Namensvarianten 
 Marin
 Marina
 Marinko
 Marino
 Marinos
 Rinus (niederländische Kurzform)

Bekannte Namensträger

Vorname 

Antike und Mittelalter
 Marinus (Heiliger) (3. Jahrhundert), Nationalheiliger San Marinos
 Marinus I. (882–884), Papst
 Marinus II. (942–946), Papst
 Marinus (Wilparting) († 697), Wanderbischof und Heiliger aus Wilparting am Irschenberg
 Marinus von Bomarzo, erwähnt zwischen 942 und 958, Bischof von Bomarzo, päpstlicher Legat und Bibliothekar
Cognomen
 Lucius Iulius Marinus, römischer Statthalter
 Lucius Iulius Marinus Caecilius Simplex, römischer Statthalter
 Publius Aelius Marinus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Publius Valerius Marinus, römischer Suffektkonsul (91)

Neuzeit
 Marinus Bester (* 1969), deutscher Fußballspieler
 Marinus Boeseman (1916–2006), niederländischer Ichthyologe
 Marinus Anton Donk (1908–1972), niederländischer Botaniker und Mykologe
 Marinus de Fregeno († 1482; auch Marino de Fregeno), italienischer römisch-katholischer Theologe
 Marinus van der Goes van Naters (1900–2005), niederländischer Politiker
 Marinus (Fotomonteur) (1884–1964), dänischer Fotograf und Kunstfotomonteur
 Marinus Adrianus Koekkoek der Ältere (1807–1868), niederländischer Landschafts- und Marinemaler
 Marinus Adrianus Koekkoek der Jüngere (1873–1944), niederländischer Tiermaler
 Marinus Hohmann (* 2004), deutscher Schauspieler
 Marinus Kraus (* 1991), deutscher Skispringer
 Marinus van der Lubbe (1909–1934), niederländischer Brandstifter
 Marinus Jan Granpré Molière (1883–1972), niederländischer Architekt und Städtebauer
 Marinus van Reymerswaele (um 1497–1567), flämischer Maler in der Renaissance
 Marinus Schöberl (1985–2002), Opfer eines Mordfalles
 Marinus Willem de Visser (1875–1930), niederländischer Japanologe und Sinologe
 Marinus Voorberg (1920–1985), niederländischer Pianist und Dirigent
 Marinus Willett (1740–1830), US-amerikanischer Revolutionär

Zwischenname
 Willem Marinus Dudok (1884–1974), niederländischer Architekt
 Søren Marinus Jensen (1879–1965), dänischer Ringer
 Daniel Marinus Kan (1927–2013), Mathematiker
 Wilhelmus Marinus van Rossum (1854–1932), Kurienkardinal der römisch-katholischen Kirche

Familienname 
 Hennie Marinus (1938–2018), niederländischer Radrennfahrer
 Johann Romuald Marinus (1800–1874), niederländischer Mediziner

Quellen 
 Hans Bahlow – Deutsches Namenlexikon. Familien- und Vornamen nach Ursprung und Sinn erklärt., Gondrom, Bindlach 1990, ISBN 3-8112-0294-4
 Günther Drosdowski – Duden Lexikon der Vornamen: Herkunft, Bedeutung und Gebrauch von mehreren tausend Vornamen, Bibliographisches Institut (Dudenverlag), Mannheim/Wien/Zürich 1974
 Margit Eberhard-Wabnitz & Horst Leisering – Knaurs Vornamenbuch –, Droemersche Verlagsanstalt 1985, ISBN 3-426-26189-8

Weblinks 
 Heiligenlexikon.de

Männlicher Vorname